Claude Dourthe (né en 1948), joueur français de rugby à XV, père de Richard Dourthe ;
 Isabelle Dourthe (née en 1963), lutteuse française ;
 Mathieu Dourthe (né en 1976), joueur français de rugby à XV ;
 Richard Dourthe (né en 1974), joueur français de rugby à XV, fils de Claude Dourthe.

Patronyme occitan